Le Tour de Burgos 2017 est la  de cette course cycliste sur route masculine, disputée dans la province de Burgos en Espagne. Il a lieu du  au . Il est inscrit à l'UCI Europe Tour 2017 en catégorie 2.HC.

Équipes

Étapes

Déroulement de la course











Classements finals

Classement général

Notes et références

Liens externes 
 

2017
Cyclisme en Espagne en 2017
Cyclisme sur route en 2017
Cyclisme en août 2017